Ženská dvouhra J&T Banka Prague Open 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček, z nichž čtyři prošly z kvalifikace. Obhájkyní titulu byla česká tenistka Lucie Šafářová, která před druhým kolem s Kristýnou Plíškovou odstoupila pro zdravotní potíže. Před turnajem prodělala angínu a antibiotika dobrala den před prvním hracím dnem hlavní soutěže.

V úvodním kole vypadla světová trojka a nejvýše nasazená Karolína Plíšková, která po 100 minutách nestačila na italskou 99. hráčku žebříčku Camilu Giorgiovou ve dvou setech. Italka jí tak oplatila hladkou porážku z Prague Open 2016 a snížila pasivní poměr vzájemných utkání na 1–3. Plíšková duel zhodnotila jako nejhorší zápas v sezóně.

Ve druhém kole dohrála bývalá světová jednička a turnajová dvojka Caroline Wozniacká, když podlehla 19leté Lotyšce a padesáté ženě klasifikace Jeļeně Ostapenkové po dramatickém průběhu až v tiebreaku rozhodující sady. Wozniacká nevyužila mečbol, zatímco Ostapenková proměnila až šestou mečbolovou příležitost. Lotyška tak zvýšila vzájemnou zápasovou bilanci na 3–0. Ve druhé fázi vypadla také 17letá Češka Markéta Vondroušová, když nenašla recept na sedmou nasazenou Chorvatku  Anou Konjuhovou po nezvládnutých koncovkách obou setů. Druhý zápas na turnaji prohrála obhájkyně finálové účasti a čtvrtá nasazená Samantha Stosurová, jíž zastavila brazilská hráčka Beatriz Haddad Maiová.

Vítězkou se stala německá kvslifikantka Mona Barthelová, jež ve finále za 1.55 hodin zdolala českou tenistku Kristýnu Plíškovou po třísetovém průběhu 2–6, 7–5 a 6–2. Češka, která před turnajem vyhrála na antuce okruhu WTA Tour jediné utkání, přitom nevyužila vedení 6–2 a 4–3 s výhodou prolomeného podání. Plíšková se v následném vydání žebříčku WTA z 8. května 2017 poprvé posunula do elitní světové padesátky, když jí patřilo 48. místo.

V probíhající sezóně si Němka připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour. Barthelová již v kvalifikační soutěži čelila hrozbě tří mečbolů, které odvrátila.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ka Plíšková
| RD1-score01-1=66
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= C Giorgi
| RD1-score02-1=78
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Č Wang
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= M Sakkari
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05=
| RD1-team05= A Beck
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= O Dodin
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= M Barthel
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Š Čang
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= B Strýcová
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= J Görges
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= M Linette
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= L Hradecká
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= V Golubic
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= N Vichljanceva
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= D Kovinić
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= K Siniaková| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=
| RD2-team01= C Giorgi| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02=
| RD2-team02= Č Wang
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03=
| RD2-team03= O Dodin
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= M Barthel| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= B Strýcová| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= L Hradecká
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= N Vichljanceva
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= K Siniaková| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=6| RD3-seed01=
| RD3-team01= C Giorgi
| RD3-score01-1=60
| RD3-score01-2=66
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= M Barthel| RD3-score02-1=77| RD3-score02-2=78| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= B Strýcová| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=6| RD3-seed04=8
| RD3-team04= K Siniaková
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= M Barthel| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=3
| RD4-team02= B Strýcová
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=3
}}

 Dolní polovina 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 

 Kvalifikantky 
  Lucie Hradecká  Natalja Vichljancevová  Mona Barthelová  Beatriz Haddad Maiová'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
 

WTA Prague Open
Tenis v Česku v roce 2017
WTA Tour 2017